George Allen, giocatore di football americano professionista
George Allen (1918-1990), allenatore di football americano
George Allen (nato nel 1932), calciatore inglese
George Allen (1914-2000), giocatore professionista di hockey su ghiaccio
George Allen (nato nel 1952), governatore della Virginia
George Allen, (1814-1899), sindaco di Wellington, in Nuova Zelanda
George E. Allen, SR (1885-1972), senatore dello stato della Virginia
 George Allen Oswald Browning (Gubby Allen, 1902-1989),  politico italiano
George V. Allen (1903-1970), diplomatico statunitense
George Allen Wigram (1824-1885), politico australiano